Cremin steht für:
 Cremin, politische Gemeinde in der Schweiz

Cremin ist der Familienname folgender Personen:
 Con Cremin (Cornelius Christopher Cremin; 1908–1987), irischer Diplomat
 David Cremin (* 1930), irischer Geistlicher, emeritierter Weihbischof in Sydney
 Eric Cremin (1914–1973), australischer Golfspieler